Furan kan syfta på:

Furan – en kemisk förening
Furan, Småland –  en insjö i Hultsfreds kommun
Furan (ö) –  en ö i Ångermanland

Se även
 Fura